Печи има више значења:

 Печи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Печи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику